Le championnat de France amateur de football 1955-1956 est la  du championnat de France amateur, organisé par la Fédération française de football.

Il s'agit de la  disputée sous forme de championnat annuel, appelé Division Nationale, qui constitue alors le premier niveau de la hiérarchie du football français amateur. 

La compétition est remportée par l'AS Saint-Étienne qui bat en finale le FC Mulhouse.

Groupe Nord 
Le groupe Nord du championnat de France amateur est remporté par le Stade de Reims. 

|}

Groupe Ouest 
Le groupe Ouest est remporté par l'US Quevilly. 

|}

Groupe Sud Est 
Le championnat de France amateur groupe Sud est remporté par l'AS Saint-Étienne.

|}

Groupe Est 
Le groupe Est est remporté par le FC Mulhouse.

|}

Groupe Sud Ouest 
Le groupe Sud Ouest est remporté par les Girondins de Bordeaux.

|}

Phase finale

|}

Notes et références 

1956
Football amateur 1955-1956
Football amateur 1955-1956
Football en France en 1955
Football en France en 1956